Э́пплгейт () — английская фамилия. Известные носители:

 Эпплгейт, Джоди (род. 1964) — американская актриса, журналистка и телеведущая.
 Эпплгейт, Кристина (род. 1971) — американская актриса.
 Эпплгейт, Кэтрин (род. 1956) — американская писательница.
 Эпплгейт, Рекс (1914—1998) — полковник армии США, конструктор холодного оружия.
 Эпплгейт, Эй Джей (род. 1989) — американская порноактриса.

См. также 
 Галис-эпплгейт
 Эпплгейт-Фэрбэрн Комбат II